Les principales montagnes de Bosnie-Herzégovine se situent toutes dans les Alpes dinariques.

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau de Bosnie-Herzégovine
 Aires protégées de Bosnie-Herzégovine